IHD steht als Abkürzung für:

 Ingenieurhochschule Dresden
 Inline Hockey Deutschland, siehe IHD-Bundesliga
 İnsan Hakları Derneği, ein türkischer Menschenrechtsverein
 Institut für Holztechnologie Dresden
 Intel High Definition, eine Audio-Chip-Spezifikation, siehe High Definition Audio Interface
 Internationale Hydrologische Dekade, ein Großprojekt der UNESCO

Abkürzung